Евгений Александрович Фёдоров ( — 2 апреля 1961) — советский писатель, очеркист, широко известный по трилогии «Каменный пояс».

Биография 
Родился  в селе Видзы (ныне Витебская область, Беларусь).

Участвовал в Первой мировой войне, штурмовал Зимний дворец, в гражданскую войну партизанил на Урале в тылу белогвардейцев под руководством В. К. Блюхера, затем командовал в 1919 году эскадроном, вступил в РКП(б). Был ранен, контужен.

Написал книги о колхозной жизни «Соломонея», «Комбайнёры», «Трактористка Евланова».

Во время Великой Отечественной войны защищал Ленинград в составе писательской группы Северо-Западного фронта, майор. Прокладывал «Дорогу жизни» по льду Ладожского озера.

На тему Великой Отечественной войны создано около 300 художественных произведений, в том числе книга очерков «Ледовая дорога», а также «Гроза над Шелонью», «Партизанские рассказы», «Защитники Ленинграда», «Отвага», «Гвардейцы», «Сильнее смерти» и др.

С 1953 по 1961 год жил и работал в посёлке Репино.

Наиболее известные произведения — трилогия «Каменный пояс» (1940—1952) и исторический роман «Ермак» (1955, в 2-х томах).

Умер 2 апреля 1961 года в Ленинграде. Похоронен на Богословском кладбище (Невская дорога, уч. 39); на могиле — гранитная стела с барельефом (скульптор Н. А. Соколов).

Награды 
 орден Отечественной войны II степени (30.06.1945)
 2 ордена Трудового Красного Знамени (12.03.1947; 18.01.1957)
 медаль «Партизану Отечественной войны» I степени (10.03.1944)
 другие медали

Библиография 
 Избранное в двух томах. — , Лениздат, 1958.
 Соломонея. — Свердловск, 1936
 Шадринский гусь. — Челябинск, 1937.
 Горная дорога. Роман. — , 1939.
 Уральские повести. — , 1941.
 Рассказы о Кирове. — , 1942.
 Гроза над Шелонью. Роман. — , 1944.
 Тайна булата. — Челябинск, 1944.
 Кыштымский зверь. — , 1946.
 У горы Магнитной. — , 1949.
 Каменный пояс. Роман в трех книгах. — , 1951.
 Большая судьба. Роман. — Барнаул, 1953.
 Большая судьба. Роман. Илл. Г. Праксейн. , Лениздат, 1954 г.
 Ермак. Роман в двух книгах. — , 1955
 Пестрые рассказы. — Курган, 1956.
 Шадринский гусь и другие повести и рассказы. — , 1957
 Вдоль голубых уральских гор. Роман.  Свердловск, 1959.

Примечания

Литература 
  Фёдоров Евгений Александрович // Русская литература XX века. Прозаики, поэты, драматурги: био-библ. словарь: в 3 т. / Под ред. Н. Н. Скатова. Т. 3. — : ОЛМА-ПРЕСС Инвест, 2005. — С. 569—571. — ISBN 5-94848-211-1 ; 5-94848-307-X.

Писатели-соцреалисты
Авторы исторических романов
Члены Союза писателей СССР
Репино (Санкт-Петербург)
Похороненные на Богословском кладбище